Kalap kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Mokil Atoll, atoll, Pohnpei, Mokil Municipality, 
 Mokil, ö, Pohnpei, Mokil Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar